John Fitzgerald e Tomáš Šmíd hanno battuto in finale Stefan Edberg e Anders Järryd 6–3, 4–6, 6–3, 6–7(4), 14–12.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (finale)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (secondo turno)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)
 Peter Fleming /  Guy Forget (terzo turno)
 John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (Campioni)
 Heinz Günthardt /  Paul McNamee (semifinali)
 Shlomo Glickstein /  Hans Simonsson (secondo turno)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (secondo turno)
 Henri Leconte /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Jakob Hlasek /  Pavel Složil (secondo turno)
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (secondo turno)
 Johan Kriek /  John Lloyd (quarti di finale)
 Eddie Edwards /  Francisco González (primo turno)
 Sammy Giammalva /  Tim Wilkison (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1986